Скараманговка — район в Таганроге.

История 
Название района происходило от фамилии Ивана Амвросиевича Скараманги (1820—1902), таганрогского промышленника греческого происхождения, владельца большого имения в районе устья речки Малая Черепаха, русло которой располагается в одноимённой балке.

Хулиганов, проживающих в районах Скараманговки и Касперовки, в Таганроге называли «фараонами», в отличие от других городов России, где так именовали городовых.

Источники 

Районы Таганрога